Fontanelle steht für:

 Fontanelle, eine Knochenstruktur am Schädel von Wirbeltieren und Menschen
 Fontanell/Fontanelle: Eine historische Therapieform, siehe Haarseil
 Fontanelle (Instrumentenbau), eine Klappenabdeckung an historischen Holzblasinstrumenten
Geografisches
 Fontanelle (Venetien), einen Ort in der Region Venetien, Italien
 Friedhof Fontanelle in Neapel
Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fontanelle (Iowa)
 Fontanelle (Nebraska)

Siehe auch:
 Fontanille
 Fontenelle
 Fontanella (Begriffsklärung)
 Fontanel